A La Liga 1976-77-es szezonja volt a bajnokság negyvenhatodik kiírása. A szezon 1976. szeptember 4-én kezdődött és 1977. május 22-én ért véget. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes az Atlético de Madrid lett. Ez volt a klub nyolcadik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1